А1 Етнікі 1999—2000 — 60-ий чемпіонат Греції з баскетболу серед чоловічих команд.

Регулярний сезон

Плей-оф

Перший раунд

Чвертьфінали

Півфінали

Матч за 3-є місце

Фінал

Посилання 
 Офіційний сайт  
 Офіційна сторінка на eurobasket  
 Офіційна сторінка на esake  

2000
‎Греція
Греція
1999 у грецькому спорті
2000 у грецькому спорті